II Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 10 160 световых лет (около 3 115 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +19m до +15,3m.

Характеристики 
II Близнецов — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3287 К.

Примечания